Kleine grottenkakkerlak
 Reuzengrottenkakkerlak